McLeod River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
* McLeod River (Athabasca River), in Alberta
 McLeod River (McLeod Lake), Zufluss des McLeod Lake in British Columbia

in Australien:
* McLeod River (Mitchell River), Nebenfluss des Mitchell River in Queensland
 McLeod River (Tasmanien), Nebenfluss des Thornton River